Домініка Цібулкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Гарбінє Мугуруса в першому колі.

Сабіне Лісіцкі подала найшвидшу подачу в історії жіночого тенісу 211 км/год в першому колі проти Ани Іванович.

Завдяки своєму виходу у чвертьфінал колишня 1-ша ракетка світу Іванович повернулася до першої десятки рейтингу WTA вперше від часів свого програшу Вікторії Азаренко на Відкритому чемпіонаті Франції 2009. Цікаво, що саме Азаренко тоді замінила Іванович у першій десятці.

Серена Вільямс виграла свій третій титул Bank of the West Classic за чотири роки, у фіналі перемігши Анджелік Кербер з рахунком 7–6(7–1), 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчиь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Bank of the West Classic
2014